Na teoria dos números, o símbolo de Legendre é uma função multiplicativa com valores 1, -1, 0 que é um caractere quadrático módulo um número primo ímpar p: seu valor em um resíduo quadrático (diferente de zero) mod p é 1 e em um resíduo não quadrático (não resíduo) mod p é -1. Seu valor em zero é 0.

O símbolo de Legendre foi introduzido por Adrien-Marie Legendre em 1798 no curso de suas tentativas de provar a lei da reciprocidade quadrática. As generalizações do símbolo incluem o símbolo de Jacobi e os caracteres de Dirichlet de ordem superior. A conveniência de notação do símbolo de Legendre inspirou a introdução de vários outros "símbolos" usados na teoria dos números algébricos, como o símbolo de Hilbert e o símbolo de Artin.

Definição
Seja  um número primo ímpar. Um inteiro  é um resíduo quadrático módulo  se for congruente a um quadrado perfeito módulo  e é um quadrático não residual módulo  caso contrário. O símbolo de Legendre é uma função de  e  definida como

A definição original de Legendre era por meio da fórmula explícita

Pelo critério de Euler, que foi descoberto anteriormente e era conhecido por Legendre, essas duas definições são equivalentes. Assim, a contribuição de Legendre consistiu na introdução de uma notação conveniente que registrou a residuosidade quadrática de a mod p. Para efeito de comparação, Gauss usou a notação aRp, aNp de acordo com se a é um resíduo ou não resíduo módulo p. Por conveniência tipográfica, o símbolo de Legendre às vezes é escrito como (a|p) ou (a/p). A sequência (a|p) para a igual a 0, 1, 2, ... é periódica com período p e às vezes é chamada de sequência de Legendre, com valores de {0,1,−1} ocasionalmente substituídos por {1,0,1} ou {0,1,0}. Cada linha da tabela a seguir pode exibir periodicidade, conforme descrito.

Tabela de valores
A seguir está uma tabela de valores do símbolo de Legendre  com p ≤ 127, a ≤ 30, p primo ímpar.

Propriedades do símbolo Legendre
Existem várias propriedades úteis do símbolo de Legendre que, juntamente com a lei da reciprocidade quadrática, podem ser usadas para o computar de forma eficiente.
O símbolo de Legendre revela a paridade de um inteiro diferente de zero mod p. Ou seja, dado um gerador , se  então  é um resíduo quadrático se e somente se  for par. Isso também mostra que metade dos elementos diferentes de zero em  são resíduos quadráticos.
Se  então o fato de que
 nos dá que  é a raiz quadrada do resíduo quadrático .
O símbolo de Legendre é periódico em seu primeiro (ou superior) argumento: se a ≡ b (mod p), então

O símbolo de Legendre é uma função completamente multiplicativa de seu argumento principal:

Em particular, o produto de dois números que são ambos resíduos quadráticos ou não resíduos quadráticos módulo p é um resíduo, enquanto o produto de um resíduo com um não resíduo é um não resíduo. Um caso especial é o símbolo de Legendre de um quadrado:

Quando visto como uma função de a, o símbolo de Legendre  é o único caracter de Dirichlet quadrático (ou de ordem 2) módulo p.
O primeiro suplemento à lei da reciprocidade quadrática:

O segundo suplemento à lei da reciprocidade quadrática:

Fórmulas especiais para o símbolo de Legendre  para pequenos valores de a:
Para um primo ímpar p ≠ 3

 Para um primo ímpar p ≠ 5,  

Os números de Fibonacci 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, … são definidos pela recorrência   Se p é um número primo, então
 
Por exemplo, 
 
Este resultado vem da teoria das sequências de Lucas, que são usadas em testes de primalidade. Veja o artigo Primos de Wall–Sun–Sun.

Símbolo de Legendre e reciprocidade quadrática
Sejam p e q primos ímpares distintos. Usando o símbolo de Legendre, a lei de reciprocidade quadrática pode ser declarada de forma concisa:
 
Muitas provas de reciprocidade quadrática são baseadas na fórmula de Legendre

Além disso, várias expressões alternativas para o símbolo de Legendre foram concebidas a fim de produzir várias provas da lei de reciprocidade quadrática.
Gauss introduziu a soma quadrática de Gauss e usou a fórmula

em sua quarta e sexta provas de reciprocidade quadrática.
A prova de Kronecker primeiro estabelece que

Invertendo as funções de p e q, ele obtém a relação entre () e ()
Uma das provas de Eisenstein começa mostrando que

Usando certas funções elípticas em vez da função seno, Eisenstein foi capaz de provar reciprocidade cúbica e quártica também.

Funções relacionadas
O símbolo de Jacobi () é uma generalização do símbolo de Legendre que permite um segundo argumento composto (inferior) n, embora n ainda deva ser ímpar e positivo. Essa generalização fornece uma maneira eficiente de calcular todos os símbolos de Legendre sem realizar a fatoração ao longo do caminho.
Uma extensão adicional é o símbolo de Kronecker, no qual o argumento inferior pode ser qualquer número inteiro.
O símbolo de resíduo de potência () generaliza o símbolo de Legendre para a maior potência n. O símbolo de Legendre representa o símbolo de resíduo de potência para n = 2.

Exemplo computacional
As propriedades acima, incluindo a lei da reciprocidade quadrática, podem ser usadas para avaliar qualquer símbolo de Legendre. Por exemplo:

Ou usando um cálculo mais eficiente:

O artigo Símbolo de Jacobi tem mais exemplos de manipulação de símbolos de Legendre.

Como nenhum algoritmo de fatoração eficiente é conhecido, mas algoritmos de exponenciação modular eficientes são, em geral, é mais eficiente usar a definição original de Legendre, por exemplo

usando o módulo quadrado repetido 331, reduzindo cada valor usando o módulo após cada operação para evitar computação com números inteiros grandes.

Notas

Referências

Ligações externas
Calculadora de símbolo de Jacobi (em inglês)
Aritmética modular
Resíduo quadrático